Haáz Ferenc (1913–1944) erdélyi magyar etnográfus
 Haáz Ferenc (1966) labdarúgó